Herreweghe steht für:
 Philippe Herreweghe (* 1947), belgischer Dirigent 
 (12567) Herreweghe, Asteroid des Hauptgürtels